Maurice Thorez (1900-1964), dirigeant communiste français.
 Jeannette Thorez-Vermeersch (née Jeannette Vermeersch), épouse de Maurice Thorez. 
 Paul Thorez (1940-1994), fils des précédents, auteur de livres de souvenirs sur sa famille et son environnement politique.

D’où : 
 Le nom de famille de Maurice Thorez, graphié  Торез en alphabet cyrillique, a été donné à l'époque soviétique (en 1964) à une commune située actuellement en Ukraine, Tchystiakove, où se trouvait une compagnie minière importante.
 Le Palais des sports Maurice-Thorez est une salle multi-sports située à Nanterre (Hauts-de-Seine, Île-de-France, France),